A 2017-es francia szuperkupa a francia szuperkupa vagy a Trophée des Champions 22. kiírása volt. A találkozót az előző évi bajnokcsapat, az AS Monaco és a kupagyőztes, a Paris Saint-Germain vívta, Marokkóban, a Grand Stade de Tanger stadionban.
 
A találkozót a Paris Saint-Germain nyerte meg 2–1 arányban, így hetedszer szerezte meg a trófeát.

A mérkőzés

Jegyzetek

Francia labdarúgás
Nemzeti labdarúgókupák